У 2005 році рівень грамотності в Лаосі становив 73% (83% чоловіків та 63% жінок).

Освіта перед Лаоською Народно-Демократичною Республікою 
Із багатьох етнічних груп в Лаосі лише лаоські лауми мали традиції офіційної освіти, що відображало той факт, що мови інших груп не мали письмового письма. До середини 20 століття освіта в основному базувалася в буддистській храмовій школі (ват-школі), де ченці навчали початківців та інших хлопців читати як лаоські, так і палійські писемності, базову арифметику та інші релігійні та соціальні предмети. У багатьох селах працювали школи для початківців та інших сільських хлопців. Однак лише висвячені хлопці та чоловіки в міських монастирях мали доступ до поглибленого навчання. 

У колоніальний період французи створили світську систему освіти за зразком шкіл у Франції, а французька мова була мовою навчання після другого або третього класу. Ця система в основному не мала відношення до потреб та способу життя переважної більшості сільського населення, незважаючи на те, що вона поширювалася на деякі районні центри та кілька сіл. Однак воно створило невелику еліту, що в основному складалася з королівської сім'ї та знатних домогосподарств. Багато дітей в'єтнамських іммігрантів до Лаосу, які складали більшість колоніальних державних служб, відвідували ці школи і фактично становили значну частку учнів середнього рівня в міських центрах.

Освіта після закінчення середньої школи в Лаосі була недоступна, і нечисленні просунуті студенти поїхали в Ханой, Дананг і Хюе у В’єтнамі та в Пномпень у Камбоджі на спеціалізоване навчання; менше все ще продовжували навчання на університетському рівні у Франції. 

«Патет Лаос» почав проводити викладання лаоської мови в підконтрольних школах наприкінці 1950-х, а лаоська програма була розроблена наприкінці 1960-х у школах RLG. У 1970 р. близько третини цивільних службовців RLG були викладачами, хоча більшість із них були погано оплачуваними та мало підготовленими вчителями початкових класів. На той час у школах RLG навчалося близько 200 000 учнів початкових класів, що складало близько 36% населення шкільного віку.

Освіта з 1975 року 
Важливою метою уряду Лаоської Народно-Демократичної Республіки (ЛНДР) було створення системи загальної початкової освіти до 1985 року. ЛДНР взяла на озброєння існуючу систему освіти уряду Королівського Лаосу, яка була створена в 1950-х роках, та реструктуризувала її, зіткнувшись з багатьма тими самими проблемами, з якими стикалися попередні уряди. Французька система освіти була замінена на лаоську програму навчання, хоча відсутність навчальних матеріалів перешкоджала ефективному навчанню .

У 1983-84 рр. було розпочато інтенсивну кампанію з підвищення грамотності дорослих, яка мобілізувала освічених людей, що мешкають у селах та міських мікрорайонах, для надання основних навичок читання та письма понад 750 000 дорослих. В основному в результаті цієї кампанії кількість тих, хто вміє читати та писати, зросла до приблизно 44%. За даними Організації Об'єднаних Націй, до 1985 р. кількість тих, хто вміє читати та писати, становила 92 % чоловіків та 76 % жінок у віці від 15 до 45 років. Оскільки для читання доступно небагато матеріалів, особливо у сільській місцевості, багато новограмотних дорослих втрачають багато через кілька років. 

Рішення створити універсальну освіту змусило уряд зосередити свої зусилля на будівництві та забезпеченні персоналом шкіл майже в кожному селі. Оскільки ресурси обмежені, більшість шкіл погано побудовані - з бамбука та соломи - і в них працюють один або два вчителі, які отримують низьку зарплату, як правило, із заборгованістю. Багато сільських шкіл мають лише один-два класи; книги, папір чи інші навчальні матеріали помітні своєю нестачею. 

Кількість відвідувачів шкіл зросла з 1975 р. У 1988 р. кількість учнів у початковій школі становила 63 відсотки всіх дітей шкільного віку. За оцінками, у 1992-93 рр. 603 000 учнів навчались у початковій школі порівняно з 317 000 учнів у 1976 р. та 100 000 учнів у 1959 р. Однак мета досягнення загальної початкової освіти була відкладена з 1985 р. на 2000 р. внаслідок нестачі ресурсів. 

Оскільки викладачам платять нерегулярно, вони змушені витрачати значну кількість часу на сільське господарство чи інші види існування, в результаті чого у багатьох місцях заняття проводяться лише кілька годин на день. Через нерегулярність занять, перенаселеність та брак навчальних ресурсів середньому студентові потрібно було 11-12 років, щоб закінчити п'ятирічний початковий курс наприкінці 1980-х. Рівень повторень коливався від 40 відсотків для першого класу до 14 відсотків для п’ятого класу. Вибування було значною проблемою, оскільки 22 відсотки всіх учнів перших класів залишили школу до другого класу. Наприкінці 1980-х років лише 45 відсотків учнів перших класів закінчили всі п'ять років початкової школи, порівняно з 18 відсотками в 1969 році .

Статистика результативності варіюється залежно від місцевості в селі та містах, етнічної групи та статі. Кількість учнів та якість навчання в школах вищі в міських районах, де корисність формальної освіти є більш очевидною, ніж у сільських фермерських громадах. Ізольованим учителям, які стикаються з примітивними сільськими умовами життя та викладання, важко підтримувати власну відданість, а також інтерес своїх учнів. Студенти етнічних меншин, які не мають традицій грамотності та не говорять лаоською мовою, переживають особливо важкий час. Якщо вчитель не належить до тієї самої або подібної етнічної групи, що й учні, спілкування та відповідна культурна освіта обмежені. Через ці фактори наприкінці 1980-х років кількість відвідувачів лаоських сунгів була менше половини рівня лаоських лау; охоплення дітей Лао Теунгом також було низьким .

Дівчата рідше, ніж хлопці, відвідують школу та відвідують менше років - невідповідність, яка, однак, зменшувалася на початку 1990-х. У 1969 р. Лише 37 відсотків учнів початкової школи були дівчатами; однак до 1989 р. 44 відсотки учнів початкових класів були дівчатами. Через культурне ставлення Лао Сун до обов’язків дівчат та жінок, дівчата в цих групах становили лише 26 відсотків усіх студентів .

Набір середньої освіти збільшився з 1975 р., але станом на середину 1994 р. все ще було обмежено доступністю та обсягом. У 1992-93 рр. лише близько 130 000 студентів були зараховані до всіх після первинних програм, включаючи нижчі та старші загальноосвітні школи, професійні програми та школи підготовки вчителів. Вихід лаоської еліти після 1975 року позбавив професійно-технічних та середніх шкіл багатьох працівників, що лише частково компенсувалося студентами, які повернулися з навчання в соціалістичних країнах. У період з 1975 по 1990 рр. Уряд надав понад 14 000 стипендій для навчання як мінімум у восьми соціалістичних країнах: трохи більше 7 000 були Радянському Союзу, потім 2500 - В'єтнаму та 1800 - Німецькій Демократичній Республіці (Східна Німеччина) .

У середині 1994 року навчальний рік становив дев'ять місяців. Ідеальна послідовність включала п'ять років початкової школи, потім три роки нижчої середньої школи та три роки старшої середньої школи. У 2010 році до середньої школи було додано ще один рік - загалом 12 років початкової та середньої освіти. Деякі учні переходять безпосередньо з початкової або нижчої середньої школи до професійного навчання, наприклад, у учительських або сільськогосподарських школах. 

Місцева середня освіта зосереджена в столицях провінцій та деяких районних центрах. Рівень відсіву учнів середніх та технікумів не такий високий, як серед учнів початкових класів, проте різниця між статями та етнічними групами є більш вираженою. Наприкінці 1980-х лише 7% учнів нижчої середньої ланки були Лао Сунгом або Лао Теунгом, показник якого в середній школі впав до 3%. Для більшості учнів, які не проживають у провінційному центрі, відвідування середньої школи вимагає посадки поза домом у імпровізовані заклади. Ця ситуація ще більше відбиває учнів у сільських районах від подальшої освіти, що додатково впливає на дівчат та меншини. В'єнтьян має більшість передових шкіл, включаючи національну школу підготовки вчителів в Донг Док, зрошувальний коледж у Тад Тонг, сільськогосподарський коледж в На Пхок, Національний політехнічний інститут та Університет медичних наук. Незважаючи на це, рівень підготовки, який доступний у цих школах, є низьким. 

У 1986 р. уряд почав реформувати систему освіти, маючи на меті тісніше пов'язати розвиток освіти із соціально-економічною ситуацією в кожному населеному пункті, покращити наукову підготовку та акценти, розширити мережі до віддалених гірських регіонів та набрати вчителів меншин. План передбачав зробити освіту більш актуальною для повсякденних реалій та розширити співпрацю в освітній діяльності між міністерствами, масовими організаціями та громадою. Однак можливість реалізації цієї програми шляхом її запланованого завершення у 2000 році залежала від значного збільшення бюджету в освітньому секторі на додаток до отримання значної іноземної допомоги. У 1988 р. на освіту припадало лише 8 відсотків державних видатків, ніж у попередньому семирічному періоді - з 10 до 15%, а культурним витратам не приділявся пріоритет. 

Хоча друкується більше шкільних текстів та загальних журналів, погана система розповсюдження та бюджетні обмеження обмежують їхню доступність у всій країні. Загалом у 1989 р. було надруковано 3,9 млн. Книг, включаючи шкільні тексти, видані Міністерством освіти, та романи, оповідання та вірші, видані Міністерством інформації та культури. Переклади російською мовою технічних, літературних та дитячих книг російською мовою були доступні через прес-агенцію «Новини». Практично всі ці матеріали є недорогими виданнями в паперовій формі.

Поширення шкільних текстів покращується, і журнали та романи іноді можна знайти на районних ринках, віддалених від В'єнтьян. Тайландські друковані матеріали - здебільшого журнали та книги - були доступні в кінці 1980-х років у кількох магазинах. Проте на початку 1990-х років у сільських селах рідко можна було побачити книгу чи будь-який інший матеріал для читання, за винятком політичних плакатів чи місячного видання газети «Сіенг Пасасон» («Голос народу»). стіна будинку.

Освіта в Лаосі після 1990 р. 
Уряд Лаосу визначив необхідність забезпечити громадян необхідними навичками та знаннями в сучасному робочому середовищі. Це призвело до покращення рівня грамотності дорослих (віком від 15 років). За даними перепису 2005 року, рівень грамотності був зафіксований на рівні 72,7%.

Структура системи освіти 
Навчальний рік триває 33 тижні на всіх рівнях і проводиться у два семестри, кожен із 16–17 тижнів. 

У наведеній нижче таблиці розбито вік учнів на дошкільному, початковому та середньому рівнях системи освіти Лаосу.

Дошкільний заклад 
Є дитячі садки, які обслуговують дітей від 3 до 5 років. Однак відвідування дошкільних закладів не є обов’язковим. Отже, низький коефіцієнт прийому на навчання менше ніж 10% як для чоловіків, так і для жінок.

Початкова школа 
У Лаосі існує 8 968 початкових шкіл.   Початкова школа починається з 6 років і триває п’ять років. Цей етап навчання став обов’язковим у 2003 р.  Новий закон не збільшив рівень зарахування. З 2000 року він застоюється з незначним збільшенням кількості жінок, які навчаються . Лаоська мова, математика та фізичне виховання - це деякі уроки, які проводяться в початковій школі. Студенти періодично отримують вікторини, тести та іспити та отримують сертифікат після складання первинного іспиту.

Середня школа 
За оцінками, в Лаосі створено 1000 офіційних середніх шкіл . Швидкість переходу від первинної до вторинної оцінюється у 77,6%. 

Середня школа розгалужена на нижчу середню та старшу середню. До 2009 року нижча та середня середня тривали по три роки. Зараз є чотири роки середньої та три роки середньої середньої школи. У старшій середній школі можуть брати участь студенти, які складають іспити нижчої середньої школи. Після цього він далі поділяється на загальну, технічну, професійно-технічну та початкову школу. Середня освіта є законодавчо безкоштовною, хоча школи беруть реєстраційний внесок.

Вища освіта 
Вищу освіту можна здобути в Національному університеті Лаосу (NUOL), приватних закладах та учительських коледжах. Пропоновані кваліфікації включають диплом, ступінь бакалавра, ступінь магістра та докторську ступінь.

Національний університет Лаосу 
У 1975 році університет Сісавангвонг був розпущений після відходу багатьох викладацьких кадрів. Випускники старших класів середньої школи мусили шукати вищу освіту у Східній Європі та СРСР  . У 1996 р. Було створено UNOL для забезпечення вищої освіти для лаосів. Зараз він складається з 11 факультетів: архітектури, інженерії, економіки та управління бізнесом, довкілля, права та політичних наук, сільського господарства, освіти, лісового господарства, листів, наук та соціальних наук У 2006 році в них навчалося 26 673 учнів.

Проблеми в системі освіти Лаосу 

Доступність освіти в Лаосі низька, і це є основною проблемою. Лише 50% початкових шкіл пропонують повну освіту до 5 класу  . Більшість учнів бідні, їх від участі в шкоді стримує дорогий щоденний транспорт (через відсутність інтернатів), а також альтернативні витрати на непрацювання.  Крім того, до 30% вчителів початкових класів не мають кваліфікації для викладання . Це заважає прогресу школи і займає до 10 років, щоб отримати випускника початкової школи (див. Графік) . Гендерна нерівність настає з роками. Він майже не зустрічається в дошкільних закладах, але досягає більш ніж 10% у нижчій середній школі.

Громадська організація 
Щодо неурядових організацій, прихильних до розвитку освіти Лаосу, є організація .

Проблема розвитку в системі освіти Лаосу 

Населення Лаосу, що налічує 6,5 млн. осіб, етнічно та мовно різноманітно. Уряд визначив 49 етнічних груп, багато з яких мають власну мову. [4] Відвідування школи, грамотність та інші показники рівня освіти сильно відрізняються у різних етнічних груп. Дані перепису населення 1995 року показують, що 23 відсотки лаосців ніколи не ходили до школи порівняно з 34, 56 і 67 відсотками для Пхутаю, Кху і Хмонга. Серед двох найменших етнічних груп 94 відсотки кор і 96 відсотків мусірів ніколи не відвідували школу. Якість викладання, як правило, низька, і майже половина тих, хто вступає, не закінчують початковий цикл.

Лаоська, офіційна мова та мова навчання, є першою мовою приблизно 50 відсотків населення. Діти з домів, де не говорять на лаоській мові, вступають до шкіл зі значними вадами, що частково зумовлює високий рівень відсіву. Зміна мови викладання буде складною проблемою; однак школи можуть вжити заходів для надання допомоги учням, які не говорять лаоською мовою.

Сільська якість Лаосу передбачає надання освіти, оскільки урбанізація сприяє забезпеченню освіти. Надавати школи для кожного маленького села дорожче, ніж будувати меншу кількість великих шкіл у містах. Ці відмінності між селом та містом є ще більш значними для забезпечення середніх, технічних чи професійно-технічних шкіл, враховуючи більші витрати на одиницю продукції. На кількість та якість навчання в школі впливають демографічні структури і вони дуже чутливі до розміру когорти шкільного віку.

Надзвичайно молоде населення Лаоської НДР сильно навантажує шкільне навчання, і в той же час високий коефіцієнт залежності сприяє низькій національній продуктивності. Багатодітні сім'ї змушують вибирати, які діти ходитимуть до школи, прагнучи придушити прийом жінок і побічно зменшити кількість подальших можливостей для дівчат в освіті та на ринку праці.

Система освіти розвивається в умовах жорстких обмежень в умовах недостатньо підготовлених та погано оплачуваних вчителів, недостатнього фінансування, дефіциту приміщень та часто неефективного розподілу обмежених наявних ресурсів. Існують значні географічні, етнічні, гендерні та матеріальні розбіжності у розподілі освітніх послуг, і нерівність існує на всіх рівнях системи.

Бібліографія 
Evans, Grant. 1998. The politics of ritual and remembrance: Laos since 1975. Honolulu: University of Hawaii Press.
Evans, Grant. 2002. A short history of Lao : the land in between . Crowns Nest, NSW: Allen & Unwin.
Faming, Manynooch. 2007. «Schooling in the Lao People's Democratic Republic» in Going to school in East Asia, edited by Gerard A. Postiglione and Jason Tan. Westport,Conn. ; London : Greenwood Press (pp: 170-206).
Faming, Manynooch. 2008. National Integration: Education for Ethnic Minorities in Laos. Ph.D. Thesis, Hong Kong: University of Hong Kong.
Fry, Gerald W. 2002. «Laos—Education System» in Encyclopedia of Modern Asia, edited by David Levinson and Karen Christensen. New York : Charles Scribner's Group : Thomson/Gale.

Примітки

Посилання 
 Laos School Directory
Education in Laos summary

Культура Лаосу